Колонија Јерба Санта има више значења:

 Колонија Јерба Санта (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Јерба Санта (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику